Лунъань (Аньян) (龙安) — район городского подчинения городского округа Аньян провинции Хэнань (КНР)
 Лунъань (Наньнин) (隆安) — уезд городского округа Наньнин Гуанси-Чжуанского автономного района (КНР)